Claudia Letizia (født  22. marts 1979 i Pompei) er en italiensk skuespiller, sanger og model.

Filmografi 
 2009: 7 vite
 2009: Un posto al sole estate
 2010: Un posto al sole
 2010: La nuova squadra
 2015: 1992
 2015–18: È arrivata la felicità (TV-serie, 24 avsnitt)
 2016: Un posto al sole

Eksterne henvisninger 
 

Skuespillere fra Italien